Gagnac est le nom de plusieurs communes françaises
 Gagnac, ancienne commune de l'Aveyron, aujourd'hui rattaché à Gaillac-d'Aveyron
 Gagnac-sur-Garonne commune située dans la banlieue Nord de Toulouse, Haute-Garonne
 Gagnac-sur-Cère dans le département du Lot